Personen met de achternaam Mateu.
 Miguel Ángel Fernández Mateu (1950), een Spaans componist, muziekpedagoog, dirigent, organist, pianist en arrangeur.
 Jaume Mateu i Martí (1957), een dichter en schrijver uit de Balearen
 Joaquín Mateu (1921-2015), een Spaans entomoloog, archeoloog en speleoloog
 Jofre Mateu (1980), een Spaans betaald voetballer